"Roger, Wilco" er engelske ekspeditionsord for radiotelefon, der betyder på engelsk betyder "understood, will comply" (forstået, jeg efterkommer". På dansk, hedder ekspeditonsordene "modtaget, indforstået".

Roger Wilco kan også henvise til:

 Roger Wilco (software), et af de første VOIP-klientprogrammer beregnet primært til brug med online multiplayer videospil
 Roger Wilco, en karakter fra Space Quiet
 "Roger Wilco", en sang fra Shawn Colvins album Whole New You fra 2001

Se også 

 Roger, maskulint fornavn eller efternavn
 Wilco (flertydig)